Николас Браво 2. Сексион има више значења:

 Николас Браво 2. Сексион, Сан Висенте (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво 2. Сексион (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво 2. Сексион, Ла Глорија (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Николас Браво 2. Сексион (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику